Heldenacker steht für:

 Heldenacker (Harare), Denkmal und Friedhof in Harare, Simbabwe
 Heldenacker (Windhoek), Denkmal und Friedhof in Windhoek, Namibia